Binhe bezeichnet:

 Binhe (Shapotou) (滨河镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Shapotou im Autonomen Gebiet Ningxia, Volksrepublik China
 Binhe (Dingtao) (滨河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dingtao in der chinesischen Provinz Shandong
 Binhe (Haibowan) (滨河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Haibowan in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Binhe (Horqin) (滨河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Horqin in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Binhe (Kangbashi) (滨河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Kangbashi in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Binhe (Lishi) (滨河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lishi in der chinesischen Provinz Shanxi
 Binhe (Pinggu) (滨河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Pinggu der chinesischen Hauptstadt Peking
 Binhe (Shenhe) (滨河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shenhe in der chinesischen Provinz Liaoning
 Binhe (Tanghe) (滨河街道), Straßenviertel im Kreis Tanghe in der chinesischen Provinz Henan
 Binhe (Yaodu) (滨河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yaodu in der chinesischen Provinz Shanxi